Cet article présente les résultats détaillés du double dames de l’édition 1999 des Internationaux de France de tennis qui est disputé du 24 mai au . Ce tournoi est le deuxième de la tournée du Grand Chelem.

Faits marquants 
Serena Williams et Venus Williams battent Martina Hingis et Anna Kournikova en finale de cette édition ; il s'agit du  de cette équipe dans les tournois du Grand Chelem et de leur  sur le circuit WTA.

Parcours 

|-
|1|| Jana Novotná Natasha Zvereva||align=center|1/4 de finale|| Lindsay Davenport Mary Pierce (12)
|-
|2|| Martina Hingis Anna Kournikova||align=center|Finale|| Serena Williams Venus Williams (9)
|-
|3|| Lisa Raymond Rennae Stubbs||align=center||| Vanessa Menga Elena Wagner
|-
|4|| Alexandra Fusai Nathalie Tauziat||align=center|1/2 finale|| Martina Hingis Anna Kournikova (2)
|-
|5|| Elena Likhovtseva Ai Sugiyama||align=center|1/4 de finale|| Alexandra Fusai Nathalie Tauziat (4)
|-
|6|| Mariaan de Swardt Elena Tatarkova||align=center||| Alicia Molik Corina Morariu
|-
|7|| Larisa Neiland Arantxa Sánchez||align=center|1/4 de finale|| Martina Hingis Anna Kournikova (2)
|-
|8|| Irina Spîrlea Caroline Vis||align=center||| Maureen Drake Jessica Steck
|}

|-
|9||style=background-color:#CCCCFF| Serena Williams Venus Williams||align=center|Victoire'''|| Martina Hingis Anna Kournikova (2)
|-
|10|| Conchita Martínez Patricia Tarabini||align=center||| Larisa Neiland Arantxa Sánchez (7)
|-
|11|| Mary Joe Fernández Monica Seles||align=center||| Liezel Huber Katarina Srebotnik
|-
|12|| Lindsay Davenport Mary Pierce||align=center|1/2 finale|| Serena Williams Venus Williams (9)
|-
|13|| Barbara Schett Patty Schnyder||align=center||| Jana Novotná Natasha Zvereva (1)
|-
|14|| Silvia Farina Karina Habšudová||align=center||| Elena Likhovtseva Ai Sugiyama (5)
|-
|15|| Florencia Labat Dominique Monami||align=center||| Alexandra Fusai Nathalie Tauziat (4)
|-
|16|| Kristine Radford Kimberly Po||align=center||| Lenka Němečková Radka Zrubáková
|}

|-
|1|| Stéphanie Foretz Samantha Schoeffel||align=center||| Nicole Arendt Manon Bollegraf
|-
|2|| Lea Ghirardi Sarah Pitkowski||align=center||| Miho Saeki Yuka Yoshida
|-
|3|| Nathalie Dechy Virginie Razzano||align=center||| Seda Noorlander Christína Papadáki
|}

Résultats

Tableau final

Premiers tours

Première partie

Deuxième partie

Troisième partie

Quatrième partie

Notes et références

Voir aussi

Article connexe 
 Palmarès du double dames des Internationaux de France

Lien externe 
   Site officiel du tournoi

Navigation 

1999
France Double dames
Tennis en France en 1999
Tennis en mai 1999
Tennis en juin 1999